Куп победника купова 1997/1998. је било 38. издање клупског фудбалског такмичења које је организовала УЕФА.

Такмичење је трајало од 14. августа 1997. дo 13. маја 1998. године. Челси је у финалу био успешнији од Штутгарта и освојио други трофеј Купа победника купова. Финална утакмица одиграна је на Росунда стадиону у Стокхолму. Најбољи стрелац такмичења био је играч Вићенце Пасквал Луизо са 8 постигнутих голова.

Резултати

Прелиминарна рунда 

Напомена 1: Арарат Јереван је остварио 3-0 победу у првој утакмици за зеленим столом, након што је Динамо Батуми кажњен због играња играча који не испуњава услове - Сотогашвилија. Утакмица је првобитно завршена победом Динама од 4-2.

Први круг

Други круг

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 1997/98 такмичење на УЕФА сајту
 Резултати на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Куп победника купова у фудбалу
Сезона 1997/98. у УЕФА такмичењима